Bagno – przysiółek w Polsce położony w województwie małopolskim, w powiecie brzeskim, w gminie Brzesko.

W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa tarnowskiego.

Przypisy 

Brzesko (gmina)